Еле́на Пло́тникова:
 Плотникова, Елена Валерьевна (род. 1977) — казахстанская лучница.
 Плотникова, Елена Михайловна (род. 1978) — российская волейболистка.